Tashi Tsering (ook gespeld als Trashi Tshering of Zhaxi Cering) kan verwijzen naar:
Tashi Tsering (Chenrezig Institute) (1937), een Tibetaans boeddhistisch leraar, praktiserend in Australië
Tashi Tsering (Amnye Machen-instituut), tibetoloog aan het Amnye Machen-instituut in Dharamsala
Tashi Tsering (Jamyang Buddhist Centre) (1958), een Tibetaans boeddhistisch leraar, praktiserend in Engeland
Tashi Tsering (voetballer), een Nepalees voetballer
Tashi Tsering (memoirist), een Tibetaans lid van de Chinese Communistische Partij, beschreven in The Struggle for Modern Tibet: The Autobiography of Tashi Tsering door Melvyn Goldstein
Zhaxi Cering, een Chinees politicus en vicevoorzitter van het Volkscongres van de provincie Sichuan